Nippon Telegraph and Telephone, empresa de telecomunicacions del Japó
 New Technology Telescope, telescopi de l'Observatori Europeu Austral ubicat a La Silla, a Xile